Fotbollsallsvenskan 1932/1933 hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Lag 11 och 12 flyttades ner. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 31 juli-30 oktober 1932 och vårsäsongen spelades 2 april-5 juni 1933.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1932 i Sverige
1933 i Sverige
1932/1933
Fotbollssäsongen 1932/1933